Кукуй — многозначный термин.

Топоним 
 Кукуй — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Кукуй — посёлок в Большесолдатском районе Курской области.
 Кукуй — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Кукуй — прежнее название деревни Воргол Измалковского района Липецкой области.
 Кукуй — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Кукуй — деревня в Краснозоренском районе Орловской области.
 Кукуй — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Кукуй — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Кукуй — деревня в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области.
 Кукуй — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Кукуй — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Кукуй — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Кукуй — деревня в Ефремовском районе Тульской области.
 Кукуй — деревня в Новомосковском районе Тульской области.
 Кукуй — деревня в Ясногорском районе Тульской области

Фамилия 
 Кукуй, Илья Семёнович — российский и немецкий литературовед.
 Кукуй, Григорий Аронович — советский капитан-лейтенант, совершивший 11 боевых походов (100 суток) в качестве командира подводной лодки.

Другое 
 Кукуй — распространённое в XVII веке название Немецкой слободы в Москве
 Кукуй — река Архангельской области, приток Немнюги
 Кукуй — ручей в Москве
 Кукуй — вариант названия башни Кокуй Новгородского детинца
 Кукуй — сорт огурцов
 Кукуй (Candlenut, aleurites moluccana) — ореховое дерево, произрастающее на Гавайских островах

См. также 
 Большой Кукуй, Малый Кукуй — населенные пункты в Рязанской области
 Кукуй-1, Кукуй-2 — деревни в Макарьевском районе Костромской области
 Эль Кукуй — мистический монстр-призрак в латиноамериканском фольклоре
 Кокуй